Ивама-рю () — одно из старых направлений айкидо, созданное Морихиро Сайто, близким учеником Морихея Уэсибы, основателя айкидо. Ведет своё название от местечка Ивама, куда в 1942 году с началом второй мировой войны Уэсиба переехал из Токио. Здесь он открыл додзё, где проводил тренировки до своей смерти в 1969 году.

Следует отметить, что именно в Ивама додзё Морихэй Уэсиба завершил создание и преподавал базовые и продвинутые формы техники с пустыми руками. Также это было единственное место, где Уэсиба регулярно и систематически преподавал технику с оружием, которую он развил как неотъемлемую часть искусства айкидо. Таким образом айкидо О-Сэнсэя состоит из трёх переплетающихся дисциплин: кэн (меч), дзё (палка) и тайдзюцу (техника без оружия). Это впоследствии стало отличительной особенностью Ивама-рю от других стилей айкидо, где работа с оружием отсутствует или представлена не так явно.

В 1946 году в возрасте 18 лет Сайто начал изучение айкидо у Основателя. Сайто Сэнсэй жил в Ивама в качестве ути-дэси (внутреннего ученика) самое продолжительное время — 23 года, вплоть до смерти О-Сэнсэя в 1969 г. После смерти О-Сэнсэя Сайто Сэнсэй возглавил додзё и стал хранителем Храма Айки.

Ивама-рю оказывает достаточно серьёзное влияние на другие направления айкидо. Ещё при жизни О-Сенсея Сайто Сэнсэй смог систематизировать отдельные движения и техники с оружием в стройную систему и, к примеру, ката с дзё (31 движение), разработанное Морихиро Сайто, практикуется во всех додзё айкидо, где проводятся тренировки с оружием. Кроме различных дзё-ката, в Ивама-рю значительно время уделяется работе с боккэном — деревянным мечом (айкикэн).

Литература 
 Morihiro Saito: Traditional aikido. Sword, stick, body arts. Hagenow, Volume 1: Basic techniques. 2008, ISBN 978-3-939703-35-8.

Ссылки 
 Айкидо Ивама рю

Айкидо